Натуральне число 272
 272 рік до нашої ери
 272 рік нашої ери